iemand die een koppeling legt
 een mannelijke koppelaarster, een beoefenaar van koppelarij
 Frans Koppelaar (1943), Nederlands kunstschilder